О’Дей, О’Дэй ():
 О’Дэй, Анита (1919—2006) — американская джазовая певица.
 О’Дэй, Молли (1911—1998) — американская актриса.

Другое 
 О’Дей — лунный кратер.